Torpedowce typu A – seria niemieckich torpedowców z okresu I wojny światowej:
 Torpedowce typu A 1
 Torpedowce typu A 26
 Torpedowce typu A 56

Okręty Polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Ślązak”, eks niemiecki „A 59”
 ORP „Krakowiak”, eks niemiecki „A 64”
 ORP „Kujawiak”, eks niemiecki „A 68”
 ORP „Podhalanin”, eks niemiecki „A 80”